Miimé est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto dans le manga Capitaine Albator en 1978.

Biographie fictive 
Miimé est un personnage récurrent de l'univers de Leiji Matsumoto, mais son design comme son passé change en fonction des séries, le seul point commun entre les séries est le fait qu'elle boit de l'alcool pour se nourrir car cela constitue un aliment de base pour son espèce (ce qui ne l'empêche pas d'être ivre lorsqu'elle en abuse) :

 Dans L'Anneau des Nibelungen, elle est la dernière de son espèce, les Nibelungen, avec son frère, Albérich. Elle a plus de 650 millions d'années d'existence. Cette extraordinaire longévité vient du fait qu'elle joue de l'Orgue Temporel. Cette machine diffuse des ondes qui permettent au temps de s'écouler. Plus on est près de l'instrument plus le temps passe lentement. Comme la Terre est très loin de cet instrument, une seconde près de l'orgue équivaut à 100 ans sur Terre. Dans cette série, on découvre qu'elle était déjà à bord du vaisseau de Great Harlock, le père d'Albator. Elle a donc connu Albator et Toshirô alors qu'ils étaient enfants. C'est même elle qui est responsable de la rencontre entre Toshirô et Emeraldas. C'est la seule série où elle a des pupilles et une bouche.
 Dans Albator, le corsaire de l'espace (1978), ce sont les Sylvidres qui ont manigancé une guerre nucléaire sur Jura, sa planète d'origine. Une fois cette guerre finie, les survivants ont été entièrement exterminés par des plantes rendues carnivores par les Sylvidres. C'est sur cette planète que le jeune Albator l'a rencontrée.
 Dans Albator 84, elle est la dernière survivante de sa planète décimée par les Humanoïdes. Au début du film Albator 84, l'Atlantis de ma Jeunesse, elle est au service des Humanoïdes. Pendant cette période, elle se lie avec un Tokarguien du nom de Zoll qui travaille lui aussi pour les Humanoïdes et dont la planète est elle aussi menacée. Elle trahira les Humanoïdes pour rejoindre l'Arcadia (l'Atlantis) et essayer de sauver le peuple de Zoll. Malheureusement ils arrivent trop tard. Elle restera donc avec Albator (Harlock) pour tenter de trouver la planète idéale. 
 Dans Captain Herlock, The Endless Odyssey, nous retrouvons la Miimé d'Albator, le corsaire de l'espace. Elle est toujours la compagne d'Albator, son design est le même et elle joue toujours de la harpe. Mais son rôle dans cette série est insignifiant.

Description 
Miimé n'a pas de bouche, ni de pupille, elle se nourrit exclusivement d'alcool. Elle est la confidente d'Albator et lui est entièrement dévouée. Dans Albator 84, elle est officier sur la passerelle. en revanche dans Albator, le corsaire de l'espace, son rôle à bord de Atlantis (Arcadia) semble se limiter à être la compagne d'Albator et de temps en temps à aider le docteur Zéro à soigner les blessés. Notons que dans cette série, elle a des pouvoirs para-normaux et devient lumineuse lorsqu'elle les utilise.

Dans Albator 84, Miimé rend de grands services à Albator en s'occupant, par exemple, de l'Atlantis pendant que tout le monde se repose. C'est aussi elle qui, sur la passerelle, prévient 24h/24 des attaques humanoïdes car elle n'a pas de cycle de sommeil régulier, et peut donc rester éveillée le temps qu'elle veut (épisode "la déesse dorée" d'Albator 84).

Création du personnage

À propos du nom 
Dans Albator, le corsaire de l'espace son nom est traduit en Clio, et en Mima dans Albator 84.

Il convient de ne pas la confondre avec Kei Yûki (Nausicaa).

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 Capitaine Albator (Leiji Matsumoto, 1977, 5 volumes)
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 — Ginga Tetsudō Three Nine, Leiji Matsumoto, 1977-1981, 1996-2008, 21 volumes)
 Queen Emeraldas (Leiji Matsumoto, 1978, 4 volumes)
 L'Anneau des Nibelungen (Harlock Saga, Leiji Matsumoto, 2002-2008, 8 volumes)

Films d'animation 
 Albator : Le mystère de l'Atlantis (宇宙海賊キャプテンハーロック アルカディア号の謎, Uchu Kaizoku Captain Harlock Arcadia Go no Nazo, Rintaro, 1978) avec Noriko Ohara
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 — Ginga Tetsudō Three Nine, Rintaro, 1979) avec Noriko Ohara
 Adieu Galaxy Express 999 (さよなら銀河鉄道999　アンドロメダ終着駅 — Sayonara Ginga Tetsudô Three Nine - Andoromeda Shûchakueki, Rintaro, 1981) avec Noriko Ohara
 Albator : L'Atlantis de ma jeunesse (Waga seishun no Arcadia, Tomoharu Katsumata, 1982) avec Yuriko Yamamoto
 Albator, corsaire de l'espace (宇宙海賊キャプテンハーロック, Shinji Aramaki, 2013) avec Yū Aoi

Série animée 
 Albator, le corsaire de l'espace (宇宙海賊キャプテンハーロック - Uchū Kaizoku Kyaputen Hārokku, Rintaro, 1978-1979, 42 épisodes) avec Noriko Ohara (VF : Anne Kerylen)
 Albator 84 (わが青春のアルカディア Waga seishun no Arcadia - Mugen kidô SSX, Tomoharu Katsumata, 1982-1983, 22 épisodes) avec Yuriko Yamamoto (VF : Catherine Lafond)

OVA 
 Harlock Saga (Harlock Saga : Nibelung no yubiwa - Rhein no ôgon, Yoshio Takeuchi, 1999, 6 épisodes) avec Kazuko Yanaga (VF : Pascale Chemin)
 Captain Herlock : The Endless Odyssey (Space Pirate Captain Herlock Outside Legend, The endless odyssey, Rintaro, 2002, 13 épisodes) avec Yūko Minaguchi

Liens externes 
 (contient les différents designs de Miimé)

Notes et références 

Personnage d'Albator
Personnage extraterrestre
Personnage de fiction créé en 1978